Emotions (album van Brenda Lee), een album uit 1961 van de Amerikaanse zangeres Brenda Lee
 Emotions (nummer van Brenda Lee), een nummer op dat album
 Emotions (The Pretty Things), een album uit 1967 van de Engelse rockband The Pretty Things
 Emotions (album van Mariah Carey), een album uit 1991 van de Amerikaanse zangeres Mariah Carey
 Emotions (nummer van Mariah Carey), een nummer op dat album
 Emotions (Juice Newton), een album uit 1994 van de Amerikaanse pop- en countryzangeres Juice Newton
 Emotions (Twista), een nummer uit 1997 van de Amerikaanse rapper Twista
 Emotions (Alaska!), een album uit 2003 van het Amerikaanse indierocktrio Alaska!
 Emotions (Thelma Aoyama), een album uit 2009 van de Japanse pop- en r&b-zangeres Thelma Aoyama